HeroQuest — компьютерная игра для домашних компьютеров, выпущенная в 1991 году компанией Gremlin Graphics по одноимённой настольной игре. Чуть позже вышло дополнение — HeroQuest: Return of the Witch Lord, содержащее дополнительные 10 заданий. В 1994 году вышло прямое продолжение — HeroQuest II: Legacy of Sorasil. По жанру HeroQuest относится к RPG с элементами стратегии. В списке 100 лучших игр для ZX Spectrum по версии журнала CRASH игра занимала 48-ю позицию.

Сюжет и игровой процесс 
Игрок управляет четырьмя персонажами: barbarian (варвар), dwarf (гном), elf (эльф) и wizard (волшебник). Цель игры — выполнить четырнадцать миссий в лабиринтах, сражаясь с врагами и собирая различные сокровища. В награду персонажи получают деньги, на которые можно покупать оружие и заклинания. Новая миссия становится доступна после прохождения предыдущей.

В версии для ZX Spectrum персонажей зовут Sigmar (варвар), Ladril (эльф), Grugni (гном) и Zoltan (волшебник). В версии для Amiga имена гнома и волшебника были несколько иными: Grungi и Zoltar.

Миссии 
 Миссия 1. THE MAZE — Лабиринт
 Миссия 2. THE RESCUE OF SIR RAGNAR — спасение сэра Рагнара
 Миссия 3. LAIR OF THE ORC WARLORD / Логово предводителя орков
 Миссия 4. PRINCE MAGNUS' GOLD — Золото принца Магнуса
 Миссия 5. MELAR’S MAZE / Меларский лабиринт
 Миссия 6. LEGACY OF THE ORC WARLORD / Наследство предводителя орков
 Миссия 7. THE STONE HUNTER / Упорный охотник
 Миссия 8. THE FIRE MAGE / Огненный маг
 Миссия 9. RACE AGAINST TIME / Наперегонки со временем
 Миссия 10. CASTLE OF MISTERY / Замок тайн
 Миссия 11. BASTION OF CHAOS / Бастион хаоса
 Миссия 12. BARAK TOR, HOME OF THE WITCHLORD / Барак Тор, пристанище Хозяйки ведьм
 Миссия 13. QUEST FOR THE SPIRIT BLADE / Поиски святого лезвия
 Миссия 14. RETURN TO BARAK TOR / Возвращение в Барак Тор

Ссылки 
  

Игры для Acorn Archimedes
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные Gremlin Interactive
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры 1991 года